Kršete je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Buja, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 136 stanovnika te 45 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 127 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji